Roches Noire är en ort i Mauritius.   Den ligger i distriktet Rivière du Rempart, i den nordvästra delen av landet,  km öster om huvudstaden Port Louis. Roches Noire ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mauritius.

Terrängen runt Roches Noire är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Havet är nära Roches Noire åt nordost. Den högsta punkten i närheten är Mont Calebasses,  meter över havet,  km sydväst om Roches Noire.  Närmaste större samhälle är Centre de Flacq,  km söder om Roches Noire. I omgivningarna runt Roches Noire växer i huvudsak städsegrön lövskog. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är januari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rivière du Rempart